Иван Лоскутов:
 Лоскутов, Иван Алексеевич (1918—1994) — советский офицер, участник Великой Отечественной войны, прототип лейтенанта Петрова («Лёньки») из поэмы К. М. Симонова «Сын артиллериста».
 Лоскутов, Иван Кузьмич (1900—1982) — советский хозяйственный деятель, в 1938—1948 годах директор Горьковского автозавода, один из инициаторов разработки и запуска в производство автомобиля ГАЗ-М-20 «Победа».